El término Adiestramiento puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Adiestramiento, cualquier preparación con el propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual.
 Adiestramiento como disciplina olímpica de la equitación (en España se denomina 'doma clásica' y en los países hispanoamericanos se denomina 'adiestramiento').
 Adiestramiento canino cognitivo-emocional, conjunto de desarrollos teóricos y protocolos de trabajo del adiestrador español Carlos Alfonso López García, que buscan el aprendizaje y ejecución de destrezas en el trabajador.